Androstenolon se može odnositi na:

 Testosteron (δ4-androsten-17β-ol-3-on), endogeni androgen/anabolički steroid i intermedijar u biosintezi estradiola
 δ1-Testosteron (δ1-androsten-17β-ol-3-on), sintetički androgen/anabolički steroid
 Epitestosteron (δ4-androsten-17α-ol-3-on), neaktivni endogeni steroid
 Dehidroepiandrosteron (δ5-androsten-3β-ol-17-on), endogeni slabi androgen, estrogen, neurosteroid, i intermedijar u biosintezi testosterona

Vidi još
 Androstanolon
 Androstendiol
 Androstandion
 Androstandiol
 Androstendion

Андростани